Панамериканский чемпионат по борьбе 2002 года проходил 14 мая в Маракайбо (Венесуэла).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2002
События 14 мая
Май 2002 года
2002 год в Венесуэле
Панамериканские чемпионаты в Венесуэле
Борьба в Венесуэле
Международные спортивные соревнования в Маракайбо